(Information non a jour, norme iso 2768 supprimé en avril 2021, remplacé par la nome ISO 22081) 

En construction mécanique, les tolérances générales sont utilisées pour :
 dimensionner les outillages ;
 ou les dimensions issues des moyens de fabrication pour les matériaux métalliques.

Cette norme est antifonctionnelle, elle ne permet pas de traduire les fonctions techniques en des spécifications géométriques des produits (norme ISO GPS).
Cette norme ne doit pas être utilisée dans la caractérisation géométrique des produits. Elle conduit à faire de la sur qualité, c'est-à-dire augmenter le coût de la pièce. 

Les tolérances générales doivent être indiquées dans le cartouche.
L'inscription est :
 tolérances générales ;
 ISO 2768 : 1989 (il s'agit de la norme) ;
 la classe de précision (f, m, c ou v) ⇒ fine, medium, coarse, very coarse ;
 la classe de précision pour les tolérances géométriques (H, K ou L).

comme tolérances générales ISO 2768 - mK.

Pour des valeurs dimensionnelles, on utilisera la norme ISO 2768 (NF EN 22768). Mais on peut aussi avoir à définir une tolérance sur la bavure admissible (NF E 81-010). Elle sera à prendre en compte dans le cas de pièces métalliques découpées ou poinçonnées.

Règles 

Cela a pour conséquence qu'il faut indiquer uniquement :
 les tolérances qui sont plus petites que les tolérances générales ;
 les tolérances qui sont plus grandes que les tolérances générales, si cela a un intérêt (par ex. réduction du coût de fabrication).

À la lecture du dessin :
 c'est la tolérance la plus large qui sera retenue, s'il y a plusieurs tolérances géométriques qui s'appliquent au même élément.;
 c'est le plus long des deux éléments qui est choisi comme référence ;
 n'importe quel élément peut être pris comme référence, si les deux éléments ont la même dimension nominale.

Tolérances générales 

ISO 13920
NF E 86-050

ISO 8062-3

ISO 8062-3

Notes et références 

Construction mécanique
Dessin technique